peut faire référence à :

Livres 
 On the Edge, une pièce de Guy Hibbert
 On the Edge, une pièce sur Virginia Woolf de Catherine Ann Jones
 On the Edge, roman de Peter Lovesey (1989), adapté à la télévision en 2002 sous le titre Dead Gorgeous
 On the Edge, roman de Gillian Cross  
 On the Edge, roman de Edward St Aubyn
 On the Edge, le premier roman de Ilona Andrews dans la série The Edge Series  
 On the Edge, un roman de Nigel Hinton
 On the Edge, la traduction anglaise de Am Hang, un roman de 2004 de Markus Werner
 On the Edge: Political Cults Right and Left, un livre de fiction de Dennis Tourish et Tim Wohlforth
 On the Edge: The Spectacular Rise and Fall of Commodore, un livre de Brian Bagnall sur Commodore International

Films 
 , film de 1986 réalisé par Rob Nilsson sur la Dipsea Race avec Bruce Dern
 On the Edge, vidéo de 1994 réalisée par Anthony J. Christopher
 On the Edge, titre original du film irlandais La Vie à la folie de 2001 réalisé par John Carney
 On the Edge, téléfilm de 2001 composé de trois segments réalisés par : 
 Anne Heche : segment "Reaching Normal" 
 Mary Stuart Masterson : segment "The Other Side"
 Helen Mirren : segment "Happy Birthday"  
 On the Edge, film de 2002 réalisé par et avec Fred Williamson  
 On the Edge (Hak bak do), film de 2006 de Hong Kong avec Nick Cheung
 On the Edge, film de 2010 réalisé par Robert Coffie  
 On the Edge (2011), film français
 On the Edge (, 2020), film russe réalisé par Edouard Bordoukov

Télévision 
 On the Edge, une émission de 1991 à Hong Kong avec Sheren Tang
 On the Edge, une émission télévisée de 2008 animée par Theo Chalmers

Musique

Albums 
  On the Edge, album d'Andy Duguid
  On the Edge, album de The Babys
 On the Edge, album d'Iron Fire   
  On the Edge, album de Northern Lights
  On the Edge, album de  Sea Level
 On the Edge, par Jonny Blu
 On the Edge, par Patrick Rondat

Chansons 
 "On the Edge", par Tokio Hotel, dans l'album Scream

Autres 
  On the Edge, un jeu de cartes à collectionner
 On the Edge (1963), l'une des  BBC Radio Ballads - sur les adolescents en Grande-Bretagne

Voir aussi 
 Edge 
 Over the Edge (homonymie)
 The Edge